Graunock är ett berg i Österrike.   Det ligger i distriktet Liezen och förbundslandet Steiermark, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Wien. Toppen på Graunock är  meter över havet.

Terrängen runt Graunock är bergig österut, men västerut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Graunock. Närmaste större samhälle är Schladming,  km norr om Graunock. 

Trakten runt Graunock består i huvudsak av gräsmarker. Runt Graunock är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Steiermark
Berg i Österrike 2000 meter över havet eller högre